Гра́д может означать:
 Град — то же, что и город или городище.
 Град — вид атмосферных осадков в виде льда.
 Град — единица измерения плоских углов.

Техника 
 «Град» — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм (Индекс ГРАУ — 9К51).
 «Град» — парусная шхуна Балтийского флота России.
 «Град» — заложенный в Татарии малый ракетный корабль (МРК) ВМФ России, проекта 21631 (шифр «Буян-М»).

Организации 
 «Град» — политическая группировка в Чехии.
 ГРАД — специальное подразделение ФСБ России.
 «Лада-Град» — название футбольного клуба «Академия» в 1997—1998 годах.

Фамилия 
 Град, Женевьева (род. 1944) — французская актриса.